CaoX (* 14. Oktober 1991 in Heidenheim; bürgerlicher Name: Kevin Schrötter) ist ein deutscher DJ und Musikproduzent im Bereich der elektronischen Tanzmusik, insbesondere Hard Dance Music.

Biografie 
Mit seinem Musikprojekt CaoX ist der in Heidenheim beheimatete Schrötter als DJ in Deutschland unterwegs. Zu seinen Auftritten zählten unter anderem Festivals wie Electrisize, World Club Dome,  Electrifinity und Clubs wie das Docks in Hamburg.

Seit 2017 erschienen regelmäßig Veröffentlichungen auf Plattenlabels wie Goldfire Records, IMPVLSE Records, Housesession Records. 2018 erlangte er mit seinem Album-Release Enemy Aufmerksamkeit in der elektronischen Musikszene und erreichte eine Woche den 1. Platz der Beatport Album Charts. Der Track wurde auf Goldfire Records veröffentlicht.

2021 veranstaltete er einige Live-Stream-Events in Süddeutschland im Rahmen für den Erhalt der Eventszene während der Covid-19-Pandemie. Sie erbrachten Spendengelder für krebskranke Kinder. Zu dieser Zeit machte er wieder auf sich aufmerksam und unterschrieb einen Managementvertrag bei Snapsady.

Diskografie

Singles und EPs 
 2016: Overload (Bang IT Records)
 2016: Black Smoke (Housesession Records)
 2017: Run Home (mit Mike Destiny, Free Distribution)
2017: Don't know (mit Shakers!, Ultimative Music Records)
 2018: Enemy (mit Bibiane Z.,  Chris Fielding, Goldfire Records)
 2018: Before You Go (mit Mike Destiny, Alex Martin, IMPVLSE Records)
 2018: Take Me as I Am (mit Alex Martin, Mike Destiny, IMPVLSE Records)
 2019: Leave the Ground (mit BATx, IMPVLSE Records)
 2019: Chance (mit AXONE, IMPVLSE Records)
 2021: Alive (IMPVLSE Records)
 2021: Heartbeat (mit Tom&Dexx, 2Fazes, Seal Network Record)
2021: Bengalish (mit The TRONIX, IONIC Records)

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Pseudonym
Musiker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1991
Mann